Als Autorenkollektiv bezeichnet werden
Autoren, deren separate Texte in einem Sammelwerk veröffentlicht werden,
Autoren, die als Schriftstellerkollektiv gemeinsam am selben Text arbeiten.
Siehe auch:
 Autoren-Kollegium